МГОУ — сокращение, имеющее несколько значений:
МГОУ — Московский государственный областной университет.
МГОУ — Московский государственный открытый университет.